Пе́тер Боле́слав Шме́йхель (, ; родился 18 ноября 1963, Гладсаксе, Дания) — датский футболист, вратарь. Известен своими выступлениями за «Манчестер Юнайтед». Чемпион Европы 1992 года. Отец вратаря Каспера Шмейхеля.

Биография

Ранние годы 
Петер Болеслав Шмейхель родился 18 ноября 1963 года в смешанной датско-польской семье (отец — поляк, мать — датчанка). Польское гражданство он имел до семи лет. В детстве увлекался музыкой (как классикой Эдварда Грига, так и глэм-роком), выступал в школьном рок-коллективе и мечтал о музыкальной карьере. Футбол был для него второстепенным хобби: Шмейхель выступал тогда в команде «Гладсаксе». Также он увлекался гандболом: «Я играл в гандбол, потому что в течение 4 месяцев в моей стране нельзя играть нормально в футбол. Поэтому я практиковался в другом виде спорта и этот опыт мне очень помог». Однако по настоянию тренера той команды Свенде Ааге Хансена он всё-таки выбрал футбольную карьеру.

Клубная карьера 
Несмотря на серьёзные финансовые трудности и психологические проблемы, Петер перешёл из «Гладсаксе» сначала в «Видовре», а затем и в «Брондбю». В составе «Видовре» изначально Петер был заявлен как нападающий и даже сумел забить шесть голов, но позднее он переквалифицировался во вратаря. Юным датским дарованием заинтересовались в Англии, и в 1987 году на переговоры с датской командой прибыли представители клуба «Ньюкасл Юнайтед». Впрочем, Петера игроки «сорок» посчитали малоопытным и решили не покупать. Только в 1991 году «Манчестер Юнайтед» всё-таки приобрёл Шмейхеля. По разным данным, стоимость трансфера составляла от 500 до 800 тысяч фунтов стерлингов. Сэр Алекс Фергюсон впоследствии называл этот трансфер «покупкой столетия».

В составе клуба Петер добился грандиозных успехов: в 1994 и 1996 годах в составе «Манчестер Юнайтед» он сделал «золотой дубль», а в 1999 году последовал «требл» — выиграны были Чемпионат Англии, Кубок Англии и Лига чемпионов. За всю свою историю Петер Шмейхель почти ни разу не подвергался критике со стороны тренеров. Его единственный конфликт с Фергюсоном случился в январе 1994 года, когда при счёте 3:0 в свою пользу «Манчестер Юнайтед» умудрился пропустить сразу три мяча от «Ливерпуля». После игры Алекс Фергюсон раскритиковал Шмейхеля, в ответ на что тот даже ответил в более грубой форме. Спустя несколько дней Петер принёс извинения всей команде, и их вскоре принял и Фергюсон.

Петер, несмотря на своё амплуа, не утратил во время карьеры бомбардирские способности. 26 сентября 1995 в рамках первого раунда (или 1/32 финала Кубка УЕФА) «Манчестер Юнайтед» на домашнем поле встречался с российским клубом «Ротор» из Волгограда. Это была ответная игра за право пройти в следующий раунд. Манкунианцы проигрывали со счётом 1:2 к концу встречи, однако в конце матча судья назначил угловой удар. Прибежавший в штрафную Петер Шмейхель сумел с подачи Райана Гиггза переправить мяч в ворота волгоградского клуба. По сумме двух встреч «Ротор» всё же прошёл дальше, однако этот гол стал одним из самых известных голов в истории «МЮ».

Высшим достижением в составе «красных дьяволов» у Шмейхеля была победа в финальном матче Лиги чемпионов 1999 против мюнхенской «Баварии». Петер, несмотря на пропущенный быстрый гол, несколько раз выручал свою команду, а на последних минутах встречи даже вбежал в штрафную площадь противника и своими действиями помог сравнять счёт, что в конечном итоге принесло победу манкунианцам. После игры Петер Шмейхель и сэр Алекс Фергюсон вместе подняли Кубок Лиги Чемпионов.

По окончании сезона 1998/99 Петер, которому было уже 36 лет, покинул команду, несмотря на уговоры болельщиков и игроков. Высокая динамика английской игры вкупе с вечно перегруженным календарём «Манчестер Юнайтед» склонила Петера в пользу переезда в теплые и более спокойные края. С лиссабонским «Спортингом» он выиграл чемпионат Португалии, прервав трехлетнее доминирование «Порту», но затем неожиданно вернулся в Англию, чтобы провести ещё два сезона в составах «Астон Виллы» и «Манчестер Сити». В составе «Астон Виллы» Петер оформил ещё одно историческое достижение, став первым вратарём АПЛ, забившим гол в чемпионате. Карьеру завершил в 2003 году.

В сборной 
В сборной он играл с 1987 по 2001 годы, проведя итого в её составе 129 игр и забив один гол. Высшим достижением в составе датской сборной для Петера стала победа на чемпионате Европы 1992 года в Швеции. Сборная Дании попала туда только потому, что прошедшая квалификацию сборная Югославии была дисквалифицирована по политическим причинам. Датчане выиграли чемпионат, обойдя в группе сильные сборные Англии и Франции и пройдя в плей-офф вместе со Швецией. В полуфинале датчане по пенальти обыграли голландцев, причём Шмейхель сумел парировать удар Марко ван Бастена, а в финале они не оставили шансов немцам. Победа принесла Петеру не только титул чемпиона Европы, но и титул лучшего вратаря в мире, который доставался ему трижды от МФФИИС. На чемпионатах мира Петер блеснул всего один раз: в 1998 году команда Дании вышла в 1/4 финала, что и по сей день считается её высшим достижением. На победном для сборной Кубке короля Фахда, предшественника Кубка Конфедераций,1995 года Петер не выступал.

Стиль игры 
Гандбольные навыки, которые Петер приобрёл ещё в детстве, не раз помогали ему во время матчей, а его сильный голос даже позволял защите играть уверенней и корректней. Часто Петер во время игры использовал популярный среди вратарей приём — он максимально широко расставлял в стороны ноги и руки для блокировки удара, что помогало ему доставать «мёртвые» удары соперников.

Личная жизнь 
Шмейхель женат на дочери своего первого тренера Хансена, которую зовут Берта. Известно, что по окончании одного из матчей в составе «Гладсаксе», который Шмейхель провел превосходно и почти в одиночку спас команду от вылета, на поле выбежала Берта и с объятиями набросилась на Петера. Сын Петера Каспер — также профессиональный футболист, выступает на вратарской позиции. Как и отец, Каспер стал чемпионом Англии (в составе «Лестер Сити» в сезоне 2015/16), выступает сын Петера и за сборную Дании.

Петер после окончания футбольной карьеры стал работать на телевидении. Так, в 2007 году он стал ведущим шоу «Один против всех», в 2008 году снимался в телепрограмме «Грязная работёнка» для канала Discovery, а в 2010 году даже стал ведущим датской версии легендарного шоу «Форт Боярд». Также он часто принимает участие в телепрограммах британского канала BBC. 2 декабря 2011 года Петер принял участие в жеребьёвке группового этапа Евро-2012.

Очень часто болельщики «Манчестер Юнайтед» называют Петера Шмейхеля наравне с Эдвином ван дер Саром одними из лучших игроков клуба и даже вступают в крупную полемику по поводу того, кого из этих вратарей действительно стоит считать величайшим.

Достижения 

Командные

Брондбю
 Чемпион Дании (4): 1987, 1988, 1990, 1991
 Обладатель Кубка Дании: 1988/89

Манчестер Юнайтед
 Чемпион английской Премьер-лиги (5): 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99
 Обладатель Кубка Англии (3): 1994, 1996, 1999
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1992
 Обладатель Суперкубка Англии (4): 1993, 1994, 1996, 1997
 Победитель Лиги чемпионов: 1998/99
 Обладатель Суперкубка Европы: 1991

Спортинг
 Чемпион Португалии: 1999/00
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2001

Астон Вилла
 Обладатель Кубка Интертото: 2001

Сборная Дании
 Чемпион Европы: 1992

Личные
 Лучший вратарь Дании: 1987, 1988, 1990, 1992
 Лучший футболист Дании: 1990, 1993, 1999
 Член символической «сборной УЕФА» по итогам чемпионата Европы: 1992
 Лучший вратарь Европы по версии УЕФА: 1992, 1993, 1997, 1999
 Лучший вратарь мира по версии МФФИИС: 1992, 1993
 Игрок сезона английской Премьер-лиги: 1995/96
 Лучший вратарь европейского клубного сезона: 1997/98
 Член Ордена Британской империи: 2000
 Введён в Зал славы английского футбола: 2003
 Введён в Зал славы датского футбола: 2009
 Рекордсмен сборной Дании по числу проведённых игр: 129
 Занимает 7-е место среди лучших вратарей XX века (по версии IFFHS)
 Входит в список ФИФА 100
 Включён в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer

Статистика выступлений

Клубная карьера

Выступления за сборную

Примечания

Литература 
 Schmeichel, Peter (2000) [1999]. Schmeichel: The Autobiography (2nd edition ed.). London: Virgin Publishing. ISBN 0-7535-0444-8.

Ссылки 

 Профиль на RSSSF.com
 
 Профиль на soccerbase.com 
 Великий датчанин: Петер Шмейхель 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Видовре»
Игроки ФК «Брондбю»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
ФИФА 100
Члены ордена Британской империи
Члены Зала славы английского футбола
Футбольные вратари-бомбардиры
Ведущие «Форта Боярд»